Denice Kumagai est une actrice,  américaine d'origine japonaise née en 1956 à Honolulu sur l'archipel d'Hawaï. Elle est surtout connue pour le rôle de Quon Le Robinson dans Tribunal de nuit.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1978 : Le Merdier : 
 1991 : Suburban Commando : Kim
 1992 : The Itsy Bitsy Spider : voix additionnelles
 1994 : Danger immédiat : une infirmière
 1998 : Birds of a Feather (court métrage) : Infirmière Owens
 2004 : How Can I Get You? : Marge

Télévision

Jeux vidéo 
 2001 : Star Trek : Armada II
 2003 : Star Trek : Elite Force II

Notes et références

Liens externes 
 

Actrice américaine
Naissance en 1956
Naissance à Honolulu
Actrice américaine de cinéma
Actrice américaine de télévision